Please Please Me (album), het debuutalbum van The Beatles
Please Please Me (nummer), de tweede single van dat album